Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute à Johannesbourg du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Beverly Mould.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

 

WTA 1984
Afrique du Sud
1984 en Afrique du Sud
Tennis en avril 1984
Tennis en mai 1984